Na Azië was het de beurt aan Zuid-Amerika om in 1978 het wereldkampioenschap hockey voor mannen te organiseren. Argentinië, van oudsher de sterkste hockeynatie van het continent, kreeg de eer om op te treden als gastheer van de vierde editie van de wereldtitelstrijd. Plaats van handeling was het complex van de elitaire hockeyclub Campo del Polo in de hoofdstad Buenos Aires. Het toernooi onder auspiciën van de wereldhockeybond FIH had plaats van zaterdag 18 maart tot en met zondag 2 april 1978. Titelverdediger was India en die ploeg arriveerde gehandicapt in Argentinië omdat twee basisspelers kort daarvoor uit de selectie waren gezet wegens onenigheid met de bondsleiding. Melbourne en Hongkong waren aanvankelijk ook in de race om de vierde editie van het WK te organiseren. Vijf van de twaalf deelnemende landen hadden zich een jaar eerder via het WK-kwalificatietoernooi in Rome geplaatst voor de eindronde.

Kwalificatie 

•	Nieuw-Zeeland (7e WK) en Sovjet Unie (3e IC)  waren geplaatst, maar zagen af van deelname

Deelnemende landen

Uitslagen

Eerste ronde

Poule A

Poule B

Play-offs

13e/14e plaats

9e-12e plaats

11e/12e plaats

9e/10e plaats

5e-8e plaats

7e/8e plaats

5e/6e plaats

Finaleronde

Halve finales

Troostfinale

Finale

Topscorers

Eindrangschikking

Externe links
 Officiële website
 Toernooi op Rediff.com
 Toernooi op Todor66.com

1978 mannen
Hockey in 1978
Hockey in Argentinië
Sportevenement in Buenos Aires
Hockey